Der São Paulo Challenger III 1982 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. August 1982 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1982 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1982
Tennisturnier in São Paulo